Chézy eller Chezy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Chézy-sur-Marne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Chézy-en-Orxois, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Chézy, Allier, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,